Die Formel-3000-Saison 1987 startete am 12. April 1987 in Silverstone und endete am 11. Oktober 1987 in Jarama. Es wurden elf Rennen in fünf Ländern gefahren. Den Titel sicherte sich der Italiener Stefano Modena.

Rennen

Endstand

Fahrer 

Formel-3000-Saison
Motorsportsaison 1987